Den Oever (Drenthe), hameau de la commune de Emmen
 Den Oever (Hollande-Septentrionale), village à l'ouest de l'Afsluitdijk